Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Ludwig van Beethoven
Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Pëtr Il'ič Čajkovskij
Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Maurice Ravel
Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Sergej Prokof'ev
Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Béla Bartók